583 може да се отнася за:

 583 година от новата ера
 583 година преди новата ера
 583, число
 583 Клотилде, астероид
 NGC 583, галактика